Cette page contient les pages d'homonymie de Amelia et Amélia.

Astronomie 
 Amelia est un cratère d'impact de Vénus.
 Cratère Amelia Creek est un ancien cratère d'impact situé dans la chaîne Davenport, dans le Territoire du Nord en Australie.
 (986) Amelia est un astéroïde, de la ceinture d'astéroïdes, découvert en 1922.

Cinéma 
 Amélia est un film brésilien d'Ana Carolina, sorti en 2000.
 Amelia est un film de Mira Nair, sorti en 2009.

Littérature 
 Amelia est un roman d'Henry Fielding publié en 1751.

Médecine 
 Amelia, désigne l'absence congénitale (de naissance) d'un ou plusieurs membres.

Musique 
 Amelia est un titre de l'album Hejira de Joni Mitchell, sorti en 1976.
 Amelia est le titre d'un opéra de Daron Hagen, sur un livret de Gardner McFall, créé à l'Opéra de Seattle (États-Unis) le .

Affaires 
 Amelia by Regourd Aviation est une entreprise spécialisée dans la location d'avions.
 Amelia International est une compagnie aérienne française de droit slovène.

Prénom 
Amelia ou Amélia est un prénom féminin qui a deux origines et deux significations. Il a pour origine les noms germaniques dont le premier élément est amal « travail » qui a la connotation de « bon travailleur » et « fertile », avec la finale -ia qui indique une famille royale gothique. Il est aussi utilisé comme prénom juif, la finale -ia étant alors comprise comme nom de Dieu avec le sens « travail de Dieu » (équivalent au latin opus dei), et était ainsi populaire chez les premiers pionniers sionistes. D’autre part, Amélia vient du mot latin « aemulus » qui signifie « émule » issue également du vieux germanique « amal » (qui signifie le travail).

Il est fêté le 19 septembre.

Variantes 
 
 
 Amehla
 
 
 
 Ameliane
 Amelis
 
 Malia
 Melie

Toponyme 

Italie
 Amelia, une commune italienne de la province de Terni, dans la région Ombrie ;

 États-Unis
 Amelia, une census-designated place de la Paroisse de Sainte-Marie, Louisiane ;
 Amelia, un village du comté de Clermont, Ohio ;
 Amelia Island, île au large des côtes de la Floride.

Références